Plac Trzech Krzyży w Warszawie
 Rondo Trzech Krzyży w Częstochowie, zwane placem Trzech Krzyży